Bedeckung bzw. bedecken steht für:
 das Verhältnis der Wolkenfläche zur freien Himmelsfläche, siehe Bewölkung
 jemanden mit einer Decke vor Kälte schützen (zudecken)
 Okkultation, die Vollständige Bedeckung von Himmelskörpern
 z. B. Sternbedeckung durch den Mond, Bedeckung der Jupitermonde
 Durchgang, die Teilweise Bedeckung von Himmelskörpern
 Bedecktsamer, eine Klasse von Pflanzen
 Bedeckung (Militär), eine Truppenabteilung zur Sicherung einzelner Personen oder kleinerer Einheiten
 Militär: die durch Bewuchs des Geländes und allfällige Bebauung beeinflusste Sicht und Waffenwirkung.
 die Bodenbedeckung durch dünne Schichten; siehe auch Bodendecker.

Siehe auch:

 Bedeckungsveränderliche Sterne
 Deckung, Decken

en:cover